Diego Garcia (eiland), eiland in de Indische Oceaan
Diego García, Spaans marathonloper
Diego Garcia (ontdekkingsreiziger), Spaans kolonisator/ontdekkingsreiziger